Pradelle kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pradelle, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Pradelle (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Sondrio, 
 Pradelle (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,28, long 10,87), 
 Pradelle (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,14, long 11,07), 

Robotskapade Italienförgreningar